Чуждестранните членове на Българската академия на науките, съгласно Правилника за избирането им, са изтъкнати чуждестранни учени, които имат съществен принос за развитието на науката в България и за издигане на нейния международен престиж.

Изборът на чуждестранни членове на Българската академия на науките се извършва от Събранието на академиците след предварително обсъждане на предложенията от специално създадени за целта комисии. Предложения за чуждестранни членове на БАН могат да се правят от:
 Управителния съвет на БАН;
 Ръководството на Общото събрание на БАН,
 група академици (най-малко от четирима души, от които поне двама са от съответното Отделение на Събранието на академиците и член-кореспондентите, в което попада областта на предложения кандидат);
 научните съвети на всички научни организации в България, които имат право да хабилитират учени и/или да присъждат научни степени;
 академичните съвети на висшите училища; и
 централните ръководства на творческите съюзи.

Списък на чуждестранните членове на БАН

Източници

Външни препратки 
 Чуждестранни членове на БАН , сайт „Знам.бг“